Király Gyula (1909–?) olimpiai válogatott labdarúgó
 Király Gyula (?) Állami-díjas agronómus
 Király Gyula (1927–2011) irodalomtörténész, russzista